Naselja u BiH:
 Jagodići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojnu
 Jagodići (Goražde, BiH), naselje u općini Goraždu
 Jagodići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenici